Ревелио́тис, Ревелио́ти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ревелиоти, Валентин Евгеньевич — русский художник, маринист.
Ревелиотис, Спиридон — греко-американский учёный и инженер.
 Ревелиоти, Феодосий (1771—?) — деятель греческого национально-освободительного движения против турецкого ига, генерал российской армии и крупный землевладелец Крыма.